Введенский, Александр:
 
 Введенский, Александр Петрович (1888—1937) — обновленческий митрополит Западно-Сибирский.